Назаров, Константин Васильевич:
 Назаров, Константин Васильевич (1933—2000) — советский байдарочник.
 Назаров, Константин Васильевич (1905—1996) — советский тяжелоатлет.